Спарре — фамилия:

 Спарре, Аксель (1652—1728) — шведский граф, фельдмаршал, живописец, сподвижник Карла XII.
 Спарре, Анна (1906—1993) — шведская писательница.
 Спарре, Бенгт (1918—1986) — шведский ботаник.
 Спарре, Карл (1723—1791) — шведский политик.
 Спарре, Карл Густав (1688—1741) — шведский военный, государственный деятель и дипломат.
 Спарре, Шарлотта (1719—1795) — шведская графиня, придворная леди.
 Спарре, Эбба (1629—1662) — шведская светская львица, фрейлина, близкая подруга королевы Кристины.
 Спарре, Эмма (1851—1913) — шведская художница.
 

 Составные фамилии
 Спарре Ольсен, Карл Густав (1903—1984) — норвежский композитор.

См. также 
 Спарро
 Спаррман